Balapulang kan syfta på följande platser:

Indonesien 

 Balapulang (ort i Indonesien), Jawa Tengah, 
 Kecamatan Balapulang, distrikt, Jawa Tengah, 

Robotskapade Indonesienförgreningar